Genezing
 Herstel (psychiatrie)